Nonstop oder Non-stop (englisch: ununterbrochen) steht für:
 als Kurzform für den Nonstopflug ein Flug ohne Zwischenlandung
 NonStop, besonders fehlertolerante Computersysteme mit hoher Verfügbarkeit
 NonStop (finnische Band), finnische Dance-Pop-Band
 Nonstop (portugiesische Band), portugiesische Pop-Girlgroup
 Non-Stop (Film), amerikanisch-französischer Spielfilm von Jaume Collet-Serra aus dem Jahr 2014
 Non-Stop, deutscher Titel Fahrt ohne Ende, Roman von Brian Aldiss aus dem Jahr 1958

Siehe auch